Трисс Меригольд из Марибора () — чародейка, героиня Саги о Ведьмаке Анджея Сапковского. Лучшая подруга Йеннифэр, названая старшая сестра Цири, близкая знакомая Геральта и других ведьмаков из Каэр Морхена. Также известна как «Четырнадцатая с холма» и «Бесстрашная», персонаж компьютерных игр из серии «Ведьмак»

Жизнь и судьба 
Трисс была на Содденском Холме в числе других чародеев, сражавшихся против Нильфгаарда. В ходе сражения впала в панику и потеряла сознание от страха, который потом долго её преследовал. Получила серьезные ранения, какое-то время ошибочно считалась погибшей, из-за чего стала известна, как «Четырнадцатая с холма». Также её имя появилось на обелиске, воздвигнутом в память павших на Холме чародеев. Свой страх ей удалось перебороть только при погроме в Ривии. Впоследствии от некоторых хронистов получила имя Бесстрашной.

Наряду с Феркартом и Кейрой Мец входила в Совет короля Темерии Фольтеста. После распада чародейского Братства стала участницей тайного Конвента (Ложи) чародеек, основанного Филиппой Эйльхарт.

Трисс Меригольд считается создательницей могущественного заклинания (остановившего погром в Ривии), которое после Трисс не удавалось повторить никому. Позже оно получило неформальное название «Разрушительное Градобитие Меригольд». Считалось, что причина уникальности этого заклинания состоит в том, что в ходе погрома ей повредили челюсть. Поэтому Трисс сама не запомнила, что именно сказала вместо того, что хотела озвучить, при произнесении данного заклинания. На самом деле челюсть была изуродована у Йеннифэр, которая помогала Трисс творить намного менее эффективное заклинание «Перон Альзура». Результат был крайне неожиданным для обеих чародеек. От града их спас только магический щит, в последний момент выставленный Йеннифэр.

Внешность и характер 
В книге «Кровь эльфов» упоминается, что у неё были роскошные волосы цвета «октябрьского каштана», её гордость и «опознавательный знак», тонкая талия и проницательный взгляд голубых глаз. В выборе одежды придерживалась платьев без декольте (это связано с ранами, полученными на Содденском холме) преимущественно голубых или зелёных оттенков. В книгах присутствует такое описание внешности Трисс:

«Две из них были в платьях, очень скромно застегнутых под горлышко, —- суровая, одетая в чёрное Шеала де Танкарвилль и молоденькая Трисс Меригольд с голубыми глазами и изумительно красивыми каштаново-рыжими волосами»

«Весёлая Трисс Меригольд с каштановыми волосами, хохочущая по любому поводу, выглядевшая как девчонка. Он любил её. И она его тоже»

После сражения на Холме Трисс больше не может носить декольтированные платья:

«—- Для нас, уцелевших, не пожалели самых действенных чар, — глухо продолжала она, — заклинаний, эликсиров, амулетов и артефактов. Не было ничего такого, чего бы не отдали для покалеченных героев с Холма, нас вылечили, подлатали и вернули прежнюю внешность, волосы и зрение. Почти не видно… следов. Но я уже никогда не надену декольтированного платья, Геральт. Никогда»

Тем не менее в серии игр о ведьмаке от студии CD Projekt Трисс одета в наряды с декольте. По мнению фанатов, в игре Трисс использует иллюзию, скрывающую раны на груди.

Известно, что она стала любовницей Геральта, соблазнив его во время одного из очередных разрывов с Йеннифэр, но он довольно скоро охладел к ней. Во время пребывания в Каэр Морхене она пыталась соблазнить его снова, но уже безуспешно. Тем не менее, их всегда связывала нежная дружба.

По сюжету компьютерной игры «Ведьмак» ей удалось вновь соблазнить Геральта, воспользовавшись его потерей памяти.

По сюжету компьютерной игры «Ведьмак 2: Убийцы королей» Трисс является персонажем, с которым Геральт может завести роман. В финале игры ради спасения чародейки ведьмак может пожертвовать (в зависимости от принятых ранее по сюжету решений) судьбами наследников престолов, Ложи и даже целых королевств.

Если Геральт выбрал Трисс в «Ведьмак 3: Дикая Охота», то история кончается тем что они переселяются в королевство Повис и Ковир, где Трисс — советница короля, а Геральт иногда берет ведьмачьи заказы, в основном живут в уютном доме и часто принимают гостей.

Если говорить о характере Трисс, то можно с уверенностью сказать, что она — чародейка, «служащая» делу добра. Трисс — настоящая красавица и умница с добрым, милосердным и отзывчивым сердцем. Именно поэтому, в числе основных магических специализаций Трисс — лечебная, целительная и защитная магия. Хотя при этом, Трисс — несомненный мастер и по боевой магии (в основном, боевая магия огня). Несмотря на то что Трисс одна из самых молодых чародеек Ложи, она и одна из самых умелых. Трисс также вместе с Йеннифэр является одной из немногих чародеек, которым ведьмаки доверяют и разрешают посещать Каэр Морхен.

Примечания

Ссылки 

Волшебницы
Персонажи Ведьмака
Вымышленные женщины